Евгений Викторович Корев (род. 5 июля 1986 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник хоккейного клуба «Ак Барс — Динамо».

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1996 году в Хабаровске в школе СКА, с 2000 года — в ДЮСШ-6. Первый тренер — Анатолий Гладилин.

В сезоне 2002/03 начал игровую карьеру во второй команде «СКА-Нефтяника», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 2004 по 2015 год в составе «СКА-Нефтяника». В своём первом сезоне за команду становится бронзовым призёром чемпионат России. В 2014 году побеждает в розыгрыше Кубка России.

С 2015 по 2019 год был игроком нижегородского «Старта».

В сезоне 2019/20 и начале сезона 2020/21 выступал за «Динамо-Казань» («Ак Барс — Динамо»).

В октябре 2020 года вновь становится игроком «СКА-Нефтяника», выступая за команду до конца сезона.

С 2021 года вновь в составе «Ак Барс — Динамо».

Сборная России 
В 2006 году привлекался в сборную России (2 матча).

Семья 
Двоюродные братья — Денис (род. 1986) и Павел (род. 1990) Коревы.

Достижения 
«СКА-Нефтяник»
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2004/05, 2020/21 
 Обладатель Кубка России: 2014 
 Финалист Кубка России: 2013 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2007 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2021 (весна) 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2005 

Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2006 

Личные
 Лучший игрок «Ак Барс — Динамо»: 2022

Статистика выступлений

Клубная 

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 20 / 17 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 75 играх 
по 2 мяча забивал в 10 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 98 мячей забил в 86 играх, в 363 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 26 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 

Свои 40 мячей забил в 33 играх, в 110 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в ?-й игре 24 января 2005 года в домашнем матче с командой «Металлург» (Братск) (9:1) на 17-й минуте с передачи Сергея Бурлакова. 
50-й мяч забил в 297-й игре 18 января 2017 года в выездной игре с командой «Кузбасс» (7:8) на 90-й минуте с передачи Владислава Тарасова.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 6 раз (2004, 2005, 2011, 2013, 2014, 2018); в Кубке чемпионов: 6 раз (2004—2006, 2008, 2009, 2011).

В сборной России 

Итого: 2 матча / 0 мячей;   2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Старт»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»